Фридрих Карл Крейц (; 1724—1770) — немецкий философ и поэт.

Он получил широкую известность философским стихотворением «Die Gräber» (1760), написанным под очевидным влиянием «Ночей» Юнга. Галлера напоминают его «Oden und Lieder», а его драма «Socrates» и «Der sterbende Seneca», представляющие подражания Готтшеду, очень слабы.

Крейц, примыкая в общем к Лейбницу, придерживался самостоятельных взглядов в области психологии; он не признавал душу за «простую субстанцию», допуская, однако, что душевная жизнь каждого существа имеет устойчивое единство, сохраняющееся и после смерти (см. его «Versuch über die Seele», 1753).

Примечания

Литература 
 

Философы по алфавиту
Философы XVIII века
Философы Германии
Поэты по алфавиту
Поэты XVIII века
Поэты Германии
Немецкие поэты
Члены Баварской академии наук